Первый дивизион 1969 () — 56-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1969 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1969 на сайте rsssf.com 

1969
Дания
1969 год в Дании